Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Justine Henin che ha battuto in finale Elena Dement'eva 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (quarti di finale)
 Elena Dement'eva (finale)
 Anastasija Myskina (secondo turno)
 Venus Williams (terzo turno)
 Assente
 Vera Zvonarëva (secondo turno)
 Tatiana Golovin (quarti di finale)
 Elena Dement'eva (semifinali)

 Elena Lichovceva (primo turno)
 Jelena Janković (primo turno)
 Ai Sugiyama (terzo turno)
 Silvia Farina Elia (primo turno)
 Tatiana Golovin (semifinali)
 Shinobu Asagoe (terzo turno)
 Mary Pierce (secondo turno)
 Viktorija Kutuzova (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 2005